Federico Moretti (1769-1838) – chitarrista e compositore italiano
Federico Moretti (1983) – pallavolista italiano
Federico Moretti (1988) – calciatore italiano